Собчаково — село в Сапожковском районе Рязанской области России, входит в состав Морозово-Борковского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на реке Пара в 18 км от районного центра — посёлка Сапожок. Деревня граничит с селом Морозовы-Борки. Через населённый пункт проходит шоссе Сапожок — Сараи.

История 
В качестве «пустоши» Сапчаково упоминается еще в XV веке, в отказной книге 1662 года названо уже селом. Сапчаково в качестве села с церковью Архистратига Божия Михаила упоминается в окладных книгах 1676 года. Обветшавшая Архангельская церковь была заново перестроена в 1782 году. В 1823 году при ней была устроена колокольня, в 1869 году за ветхостью церковь была разобрана. В том же году была построена новая деревянная Архангельская церковь с приделами св. Димитрия Ростовского и в честь иконы Божьей Матери Боголюбской. Церковь эта крестообразной формы имела в длину 40, в ширину 24 аршина, одновременно с церковью устроены колокольня и ограда. В построении церкви участвовали все прихожане, но из них главным жертвователем была помещик Илья Иванович Писарев.

В XIX — начале XX века село входило в состав Морозово-Борковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 309 дворов.

С 1929 года село являлось центром Собачковского сельсовета Сапожковского района Рязанского округа Московской области, с 1935 года — в составе Можарского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Сапожковского района, с 2005 года — в составе Морозово-Борковского сельского поселения.

Население

Экономика 
Сельское хозяйство, предприятие «Аксан»: зерноводство, работает около 20 человек..
В самом Собчаково есть почта,2 магазина все работает, также почти каждый день по селу ездят автолавки.

Также есть рядом в Морозовы-Борки бар, два продуктовых магазина и магазин промтоваров.

Известные люди 
В деревне родился участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Иван Кириллович Климанов.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сапожковского района